

Вирба () — село в Видинській області. Входить до складу общини Белоградчик.
 Вирба () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.